A categoria 90 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 28 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Referências
Resultado oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015